Mosca cavallina è il nome comune attribuito ad alcuni insetti ematofagi dell'ordine dei Ditteri che aggrediscono specificamente i cavalli o anche altri mammiferi, compreso l'Uomo.

Hippobosca equina. Dittero muscoide della famiglia degli Hippoboscidae, è la mosca cavallina propriamente detta, associata agli Equini e ai Bovini.
Stomoxys calcitrans. Dittero muscoide della famiglia dei Muscidae, è comunemente chiamato mosca cavallina o mosca canina, ma è caratterizzato da una spiccata polifagia.
Tabanidae. Ditteri primitivi non muscoidi dell'infraordine Tabanomorpha, chiamati in inglese horse flies ("mosche cavalline") e talvolta anche in italiano, ma più comunemente noti come tafani.